Sint-Martinustoren of Martinustoren kan verwijzen naar verschillende torens, gewijd aan Martinus van Tours:

 de Sint-Martinustoren te Gennep
 de Martinustoren te Losser
 de Sint-Martinustoren te Ronse